Reith heißen folgende geographische Objekte:

 Reith bei Kitzbühel, Gemeinde im Bezirk Kitzbühel
 Reith bei Seefeld, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land
 Reith im Alpbachtal, Gemeinde im Bezirk Kufstein

Ortsteile in Deutschland:
 Reith (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reith (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Reith (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg (Niederbayern), Landkreis Landshut, Bayern
 Reith (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Reith (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Reith (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reith (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reith (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Reith (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Reith (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Reith (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Reith (Holzkirchen), Ortsteil des Marktes Holzkirchen (Oberbayern), Landkreis Miesbach, Bayern
 Reith (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Reith (Julbach), Ortsteil der Gemeinde Julbach (Inntal), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reith (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham (Landkreis Passau), Landkreis Passau, Bayern
 Reith (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reith (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Reith (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reith (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Reith (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reith (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reith (Oberthulba), Ortsteil des Marktes Oberthulba, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Reith (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing (Landkreis Rosenheim), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reith (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reith (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Reith (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reith (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reith (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Reith (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reith (Tann), Ortsteil des Marktes Tann (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reith (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Reith (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Reith (Brest), Ortsteil der Gemeinde Brest, Landkreis Stade, Niedersachsen

Gemeindeteile in Österreich:
 Reith (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Annaberg), Ortsteil von Annaberg (Niederösterreich), Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland (Niederösterreich) Bezirk Melk, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Böheimkirchen), Katastralgemeinde von Böheimkirchen, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Emmersdorf), Katastralgemeinde von Emmersdorf an der Donau, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Langenlois), Katastralgemeinde von Langenlois, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Neustadtl), Ort in Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Ottenschlag), Ortschaft der Marktgemeinde Ottenschlag (Niederösterreich), Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Raabs), Teil der Stadtgemeinde Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Ternitz), Ortschaft in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Reith (Gemeinde Wilhelmsburg), Ortsteil von Wilhelmsburg (Niederösterreich), Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

 Reith (Gemeinde Altmünster), Ort bei Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Geretsberg), Ortschaft von Geretsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Gilgenberg), Ortschaft von Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Katastralgemeinde von Helpfau-Uttendorf, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Leonding), Ortschaft der Stadtgemeinde Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft der Gemeinde Nußdorf am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Perwang), Ortschaft der Gemeinde Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft der Gemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Regau), Katastralgemeinde von Regau, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde St. Pantaleon), Ortschaft von St. Pantaleon (Oberösterreich), Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde St. Georgen), Ortslage von St. Georgen an der Gusen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde St. Martin), Ortschaft der Gemeinde Sankt Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Stroheim), Ortschaft der Gemeinde Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Waldzell), Ortschaft von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Reith (Gemeinde Wilhering), Ortschaft der Gemeinde Wilhering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

 Reit (Gemeinde Bruck), Ortschaft (Katastralgemeinde Reith) von Bruck an der Großglocknerstraße, Land Salzburg
 Reith (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Reitsiedlung, Ortslage bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Reith (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Reith (Gemeinde Unken), Katastralgemeinde von Unken (Salzburg), Bezirk Zell am See, Land Salzburg

 Reith (Gemeinde Altaussee), Ortslage von Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Reith (Gemeinde Bad Aussee), Ortslage von Bad Aussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Reith (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortslage von Bad Mitterndorf im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Reith (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Reith (Gemeinde Fischbach), Ortsteil der Gemeinde Fischbach, Bezirk Weiz, Steiermark
 Reith (Gemeinde Kirchberg an der Raab), Ortschaft von Kirchberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Reith (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Katastralgemeinde bzw. Reith bei Hartmannsdorf, Ortschaft von Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Reith (Gemeinde Paldau), Ortschaft von Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Reith (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Reith (Gemeinde Sölk), Ortslage von Sölk im Sölktal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Reith (Gemeinde Jochberg), Ortschaft der Gemeinde Jochberg (Tirol), Bezirk Kitzbühel, Tirol

Reith ist der Familienname folgender Personen:

 August Reith, deutscher Kupferstecher der Düsseldorfer Schule
 Dieter Reith (1938–2020), deutscher Jazzmusiker, Arrangeur und Komponist
 Dirk Reith (* 1947), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Douglas Reith, britischer Schauspieler
 Eckhard Reith (1919–2011), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann von Reith († 1357), Benediktinerabt
 John Reith, 1. Baron Reith (1889–1971), Gründervater der BBC
 Karl Friedrich Reith (* 1941), deutscher katholischer Theologe
 Niko Reith (* 1969), deutscher Politiker (FDP)
Paul Ambrosius Reith, deutscher Maler des Barock
 Reinhold Reith (* 1955), deutsch-österreichischer Historiker

Siehe auch:
 Raith
 Reit
 Reidt